Adam Dziewoński – geolog
 Edward Dziewoński – aktor, reżyser, satyryk, syn Janusza
 Janusz Dziewoński – aktor, ojciec Edwarda
 Józef Dziewoński – artysta malarz, grafik, powstaniec styczniowy, ojciec Karola
 Karol Dziewoński – profesor chemii, syn Józefa
 Kazimierz Dziewoński – geograf
 Zachariasz Dziewoński – lekarz (chirurg), major wojsk polskich z powstania listopadowego, żołnierz legii cudzoziemskiej

 Elżbieta Dziewońska – aktorka, siostra Janusza